{| class="infobox" style=""
|align = "center" style = "background: lightgreen;" | Снукерныетурниры
|-
|align = "center" style = "background: lightgreen;" | Paul Hunter Classic
|-
|align = "center" | Фюрт, Германия
|-
|align = "center" | 27 — 29 августа 2010
|-
|align = "center" | Stadhalle
|-
| Призовой фонд — € 50 000
|-
| Победитель — € 10 000
|-
| Высший брейк — 143 (Барри Хокинс)
|- 
| Статус — низкорейтинговый
|-
|align = "center" style = "background: lightgreen;" | Финальный матч
|-
| Победитель — Джадд Трамп|-
| Финалист — Энтони Хэмилтон
|-
|}Euro Players Tour Championship 2010/2011 – Этап 1 (официальное название Paul Hunter Classic 2010) — снукерный низкорейтинговый турнир, который прошёл с 27 по 29 августа 2010 года в Фюрте, Германия.

Победителем стал Джадд Трамп, со счётом 4:3 переигравший в финале Энтони Хэмилтона.

 Призовой фонд и рейтинговые очки 

Чемпион: € 10 000 (2000 очков) 
Финалист: € 5 000 (1600 очков) 
Полуфиналисты: € 2 500 (1280 очков) 
Четвертьфиналисты: € 1 500 (1000 очков) 
Участники 1/8: € 1 000 (760 очков) 
Участники 1/16: € 600 (560 очков) 
Участники 1/32: € 200 (360 очков)

Призовой фонд: € 50 000.

 Результаты 

 Все матчи турнира играются до 4-х побед'''''.

Предварительная квалификация

Раунд 1

Раунд 2

Основной турнир

Секция 1

Секция 2

Секция 3

Секция 4

Финальная часть

Сенчури-брейки 

 143 Барри Хокинс
 136, 101 Майкл Уайт
 134 Майкл Уэсли
 133, 116 Шон Мёрфи
 128 Стюарт Бинэм
 128 Нил Робертсон
 127, 103 Энтони Макгилл
 122, 114, 107, 101 Джек Лисовски
 120, 100 Джерард Грин
 117* Марк Дэвис

 117 Джейми Коуп
 116, 104 Джейми Джонс
 113, 104 Джимми Уайт
 113 Бьёрн Ханевеер
 113 Марк Уильямс
 112 Дэвид Моррис
 111 Кирен Уилсон
 111 Митчелл Манн
 110 Эльфи Бёрден
 110, 101 Эндрю Хиггинсон

 109, 102 Энтони Хэмилтон
 108, 105 Рики Уолден
 108 Джадд Трамп
 107 Алан Макманус
 105 Дэйв Харольд
 104 Доминик Дэйл
 100 Патрик Айнсле

*100-й сенчури брейк в карьере Марка Дэвиса.

Примечания

Ссылки 

 Результаты финальной стадии на Global-Snooker 

Players Tour Championship
2010 год в снукере
Спортивные соревнования в Баварии
Спорт в Фюрте